De Celebeskuifarend (Nisaetus lanceolatus; synoniem: Spizaetus lanceolatus) is een roofvogel uit de familie van de Accipitridae (Havikachtigen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch op het Indonesische eiland Celebes.

Externe link
Avibase

Havikachtigen
Endemisch dier uit Celebes
IUCN-status niet bedreigd